Hrvatski športski list (1908.)
Hrvatski športski list (1945.)